Příjmení Čikl, přechýleně Čiklová, nosí více osobností:

 Alois Václav Čikl (1900–1942), český pravoslavný duchovní
 Igor Čikl (* 1964), český lední hokejista

Podobná příjmení 
 Dušan Čikel (* 1929), slovenský atlet, fotbalista a trenér, plukovník ČSLA, děd Ľuboše
 Ľuboš Čikel (* 1975), slovenský zápasník-volnostylař, vnuk Dušana

Související články 
 Čikle – Chicle, druh přírodního elastomeru

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení